Mount Elizabeth ist der Name folgender Berge:

in Antarktika:
 Mount Elizabeth (Antarktika) in der Königin-Alexandra-Kette

in Australien:
 Mount Elizabeth (Queensland) im Bundesstaat Queensland 
 Mount Elizabeth (South Australia) im Bundesstaat South Australia 
 Mount Elizabeth (Tasmanien) auf der Insel Tasmanien 
 Mount Elizabeth (Victoria) im Bundesstaat Victoria 
 Mount Elizabeth (Western Australia) im Bundesstaat Western Australia 

in Kanada:
 Mount Elizabeth (British Columbia) in der Provinz British Columbia 
 Mount Elizabeth (New Brunswick) in der Provinz New Brunswick 

in Neuseeland:
 Mount Elizabeth (Neuseeland) auf der Südinsel 

in den Vereinigten Staaten:
 Mount Elizabeth (Alaska) in Sitka, Alaska 
 Mount Elizabeth (Washington) in Ferry County, Washington